Gräb eller Graeb är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Graeb (1816–1884), tysk konstnär
 Elisabeth Gräb-Schmidt (född 1956), tysk evangelisk teolog
 Paul Graeb (1842–1892), tysk konstnär
 Wilhelm Gräb (född 1948), tysk evangelisk teolog

Tyska efternamn